Tenisový turnaj ATP ABN AMRO World Tennis Tournament 2011 se konal ve dnech 7. - 13. února v nizozemském Rotterdamu v hale na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie ATP World Tour 500 series a byl součástí ATP World Tour 2011. Odměny činily 1 445 000 EUR.

Dvouhra

Nasazení hráčů 
  Robin Söderling (vítěz)
  Andy Murray (1. kolo)
  David Ferrer (1. kolo)
  Tomáš Berdych (čtvrtfinále, odstoupil)
  Jürgen Melzer (2. kolo)
  Michail Južnyj (čtvrtfinále)
  Ivan Ljubičić (semifinále)
  Jo-Wilfried Tsonga (finále)

Pavouk

Finálová fáze 
{{Pavouk 4-3
| RD1=Semifinále
| RD2=Finále

| team-width=175

| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Robin Söderling
| RD1-score1-1=7
| RD1-score1-2=6
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2= 
| RD1-team2= Viktor Troicki
| RD1-score2-1=5
| RD1-score2-2=4
| RD1-score2-3= 

| RD1-seed3=8
| RD1-team3= Jo-Wilfried Tsonga
| RD1-score3-1=6
| RD1-score3-2=7
| RD1-score3-3= 
| RD1-seed4=7
| RD1-team4= Ivan Ljubičić
| RD1-score4-1=4
| RD1-score4-2=66
| RD1-score4-3= 

| RD2-seed1=1
| RD2-team1= Robin Söderling
| RD2-score1-1=6
| RD2-score1-2=3
| RD2-score1-3=6
| RD2-seed2=8
| RD2-team2= Jo-Wilfried Tsonga
| RD2-score2-1=3
| RD2-score2-2=6
| RD2-score2-3=3
}}

 Horní polovina 

 Dolní polovina 

 Čtyřhra 
 Nasazení párů 
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (čtvrtfinále)
  Jürgen Melzer /  Philipp Petzschner (vítězové)'  Mahesh Bhupathi /  Marcel Granollers (čtvrtfinále)  Michaël Llodra /  Nenad Zimonjić (finále)''

Pavouk

Reference 
 Pavouk dvouhry
 Pavouk kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Rotterdam Open
Tenis v Nizozemsku v roce 2011
ATP World Tour 2011